Les Preses kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Les Preses (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Les Preses (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar